Le tournoi Cleveland Classic 2012 est l'édition 2012 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 29 janvier au  février 2012 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

La  mondiale Nicol David l'emporte en finale face à Laura Massaro, prenant sa revanche de l'année précédente.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2012
Sport aux États-Unis en février 2012
Squash en 2012